Harta (Hongarije)
 Harta (Polen)